Поздеевка — название нескольких населённых пунктов:

 Поздеевка — посёлок в Ромненском районе Амурской области.
 Поздеевка — станция Забайкальской железной дороги в Амурской области.
 Поздеевка — деревня в Некоузском районе Ярославской области.